Helios Klinikum bezeichnet:

 Helios Klinikum Bad Saarow
 Helios Klinikum Berlin-Buch
 Helios Klinikum Erfurt
 Helios Fachkliniken Hildburghausen
 Helios Klinikum Hildesheim
 Helios Klinikum Krefeld
 Helios Klinikum Meiningen
 Helios Klinikum Niederberg
 Helios Vogtland Klinikum Plauen
 Helios Klinikum Schwelm
 Helios Fachklinik Schleswig
 Helios Klinikum Warburg
 Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden
 Helios Universitätsklinikum Wuppertal

Siehe auch:
 Helios Kliniken